Hahnbauer ist der Ortsname von

 Hahnbauer (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hahnbauer (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern